

Geografia 
 Nygård – area urbana della Svezia situata nel comune di Lilla Edet, contea di Västra Götaland

Persone 
 Jon Per Nygård (1967) – biatleta norvegese
 Mathias Nygård (1982) – musicista e compositore finlandese
 Per Egil Nygård (1954) – ex calciatore norvegese
 Petri Nygård (1975) – rapper finlandese
 Roger Nygard (1962) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

 Tomas Nygård (1973) – ex calciatore finlandese